CGV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Caiguna (Australia)
 CGV  – acronimo di Compagnie Generale de Videotechnique, società industriale francese che fabbrica apparecchi video